Der Oberbefehlshaber der Zyprischen Nationalgarde () ist eine militärische Person im Rang eines Generalleutnants und steht der Zyprischen Nationalgarde der Republik Zypern vor. Der Oberbefehlshaber ist stets ein Offizier der Griechischen Streitkräfte.

Der griechische Generalstabschef und der griechische Ministerrat entscheiden über die Besetzung des Oberbefehls. Im Juli 2016 zum Beispiel konnte man sich nicht auf einen Nachfolger einigen, aus diesem Grund entschied man dass Georgios Basiakoulis das Amt weitere 8 Monate begleiten solle.

Weblinks 
 Διατελέσαντες Αρχηγοί Εθνικής Φρουράς

Einzelnachweise 

Militärperson (Zypern)
Oberbefehlshaber Zyprn
Militär (Republik Zypern)